Adelheid von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 
 Adelheid zu Schaumburg-Lippe (1875–1971), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Viktoria Adelheid von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1885–1970), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg und Gotha